Charles François Brisseau de Mirbel (1776-1854), botaniste et homme politique français ;
 Jean-Claude Brisseau (1944-2019), réalisateur, scénariste acteur et producteur français ;
 Michel Brisseau (1676-1743), médecin-major des hôpitaux du roi en Flandre, spécialiste des yeux.